Die jumpers fitness GmbH ist eine süddeutsche Discount-Fitnesskette mit 37 eigenen Studios. Ihr Hauptsitz befindet sich in Rosenheim. Durch den Zusammenschluss mit Ai Fitness im Herbst 2020 und die im Zuge dessen gegründete BestFit Group zählt das Unternehmen mit nun 82 Studios zu Deutschlands größten Fitnessketten im Discount-Bereich.

Geschichte 
Jumpers fitness wurde im Jahr 2008 von Stephan Schulan und seinem Geschäftspartner Kurt Künzl gegründet. Es wurden zunächst zehn eigene Studios aufgebaut. Durch den Einstieg des Eigenkapitalinvestors Nord Holding aus Hannover im Jahr 2013 erfolgte dann eine Expansion im gesamten süddeutschen Raum. Bereits 2014 wuchs das Unternehmen auf 16 Standorte. Im Zuge des Zusammenschlusses mit der in Nordrhein-Westfalen ansässigen Fitnesskette Ai Fitness (all inclusive Fitness), die 28 Studios betreibt, entstand im Herbst 2020 die BestFit Group. Diese zählt nun rund 210.000 Mitglieder und 1.000 Mitarbeiter und gehört damit zu Deutschlands größten Fitnessstudio-Ketten im Discount-Segment. Sich selbst bezeichnet jumpers fitness bzw. die BestFit Group als Premium-Discount-Anbieter. Bis 2023 soll eine Anzahl von 100 Clubs erreicht werden.

Angebot 
Neben Ausdauer-, Kraft-, Freihantel-, Zirkel-, Vibrationstraining und Funktionelles Training gibt es verschiedene Kurse (u. a. Power Plate, Rücken Express, Bauch Express), die Möglichkeit zu Trainingsbetreuung sowie Body- und Cardioscan, Personal Training und Solarien, Collagengeräte wie auch Massageliegen. Jugendliche können ab dem zwölften Lebensjahr in Begleitung eines Erziehungsberechtigten trainieren. Ab dem vierzehnten Lebensjahr ist dies mit einer Einverständniserklärung ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich.

Weblinks 
 Website jumpers fitness

Einzelnachweise 

Sport (Deutschland)
Trainingsunternehmen
Unternehmen (Rosenheim)